Tenisový turnaj WTA Monterrey Open 2012 se konal ve dnech 20. – 26. února v mexickém Monterrey venku na kurtech s tvrdým povrchem oddílu Sierra Madre Tennis Club. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Sara Erraniová(semifinále)
  Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
  Alexandra Dulgheruová (1. kolo)
  Gisela Dulková (1. kolo)
  Gréta Arnová (semifinále)
  Mathilde Johanssonová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do turnaje:
  Sorana Cîrsteaová
  Ximena Hermosová
  Jaroslava Švedovová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Sesil Karatančevová
  Maria Abramovićová
  Katalin Marosiová
  Mónica Puigová

Odhlášení 
  Romina Oprandiová
  Serena Williamsová (zranění levého kolene)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

|RD1-seed1=6
|RD1-team1= Gréta Arnová
|RD1-score1-1=2
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=5
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Alexandra Cadanțuová
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3=7

|RD1-seed3= 
|RD1-team3= Tímea Babosová
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=63
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Sara Erraniová
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=77
|RD1-score4-3=4

|RD2-seed1= 
|RD2-team1= Alexandra Cadanțuová
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=4
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2= 
|RD2-team2= Tímea Babosová
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=
}}

 Horní polovina 

| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= K Marosi
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Birnerová
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= X Hermoso
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Babos
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Vögele
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=3/WC
| RD1-team08= S Cîrstea
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= M Johansson
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=65
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Minella
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=77

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= J Švedova
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= S Karatančeva
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Cornet
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=77
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= T Lužanská
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=63
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Dubois
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S Errani
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01=

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)'  Kimiko Dateová /  Čang Šuaj (finále)
  Nina Bratčikovová /  Darija Juraková (semifinále)
  Eva Birnerová /  Alexandra Panovová (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Monterrey Open